Дурасово — название населённых пунктов в России:

 Дурасово — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Дурасово — село в Чишминском районе Башкортостана.
 Дурасово — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Дурасово — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Дурасово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Дурасово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Дурасово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Дурасово — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Дурасово — село в Кочкуровском районе Мордовии.
 Дурасово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Дурасово — село в Лениногорском районе Татарстана.
 Дурасово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Дурасово — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Дурасово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Дурасово — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Дурасово — до 1952 г. название посёлка Октябрьский в Ичалковском районе Республики Мордовия.

См. также 
 Иваньково-Дурасово
Степное Дурасово
Неклюдово-Дурасово